Имяре́к, или Имре́к (от , ,  — «назвавши имя»; в литературе эпохи «Грамматики» М. Смотрицкого и в старообряд. литературе встречается написание ) — слово, используемое в текстах молитв и других церковных текстах, а также (до начала XX века) в различного рода официальных актах, анкетах или приказных бумагах в том месте, где должно быть поставлено имя лица, за которого возносится молитва, или имя лица, пишущего документ по образцу. В настоящее время в литературе и в бытовой русской речи слово имеет роль экземплификанта.

Состоит из существительного «имя» и глагола, образованного от корня, сохранившегося в современном русском языке в словах «изречение» и «речь».

Пример:  «Помолимся о великом господине и отце нашем, Святейшем Патриархе имярек, и о господине нашем преосвященнейшем митрополите (или архиепископе, или епископе) имярек, и всей во Христе братии нашей» (прошение из ектеньи вседневной полунощницы). Вместо первого имярек священник должен назвать имя патриарха, а вместо второго имярек священник должен назвать имя епархиального архиерея.

В современной литературе 
В современном русском языке употребляется (иногда иронически) вместо имени неизвестного или нарочито неназываемого лица в значении «некто», «такой-то». Например: «Неизвестно, как поведёт себя имярек, получив полностью все полномочия и всю полноту власти, понимая, что речь идёт о великом государстве». В значении некого среднего человека «Имярек» употреблено в последней одноимённой VIII главе книги Михаила Салтыкова-Щедрина «Мелочи жизни».

Николай Бердяев в труде «О назначении человека» употребляет слово «имярек» в значении некоего познающего человека (не субъекта), имманентного бытию и познающего бытие из самого бытия. Бердяев пишет, что в немецкой гносеологии «Бытие разлагается и исчезает, заменяется субъектом и объектом. Познаёт совсем не „я“, не живой человек „имярек“, не конкретная личность, а гносеологический субъект, вне бытия находящийся и бытию противостоящий».

Примечания 

Условные имена